Az 50. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1966. május 30-án rendeztek meg.

Források
http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1966ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek